Михайло Южний був чинним чемпіоном, але знявся через вірусну інфекцію.
У фіналі Віктор Троїцький переміг четвертого номера посіву Маркоса Багдатіса з рахунком 3–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравці 
Чотири перші номери посіву пройшли без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, одиночний розряд
2010